Dunia puede hacer referencia a:
 El maestro de postas, también «Dunia», cuento de Aleksandr Pushkin.
 Dunia (Crimen y castigo), personaje creado por Fiódor Dostoyevski.
 Dunia (película) (2005), de Jocelyne Saab.
 Dunia (revista), revista femenina postfranquista.